Hage steht für:

 Hage, Gemeinde in Ostfriesland
 Hage (Wüstung), Wüstung im Landkreis Osterode
 eine andere Schreibweise von Hag, ein von einer Hecke eingehegtes Gelände
 Hauptgenossenschaft Nord, norddeutsches Handelsunternehmen
 einen Berg im Schweizer Kanton Schaffhausen, siehe Hagenturm 

Hage ist der Familienname folgender Personen:
 Anike Hage (* 1985), deutsche Zeichnerin
 Bella van der Spiegel-Hage (* 1948), niederländische Radrennfahrerin
 Chucrallah-Nabil El-Hage (* 1943), maronitischer Erzbischof von Tyros
 Francis Hage (* 1974), deutscher Partyveranstalter und Entertainer, siehe Don Francis (Entertainer)
 Georg Hage (* 1979), deutscher Kirchenmusiker
 Georg Hage (Maler) (auch: Haag; 1808–1882), deutscher Porträtmaler
 Hartwig von dem Hage (14. Jh.), Dichter
 Heleen Hage  (* 1958), niederländische Radrennfahrerin
 Helen Chenoweth-Hage (1938–2006), US-amerikanische Politikerin
 Keetie van Oosten-Hage (* 1949), niederländische Radrennfahrerin
 Mariam Hage (* 1992), österreichische Schauspielerin
 Moussa El-Hage (* 1954), libanesischer Priester, Erzbischof von Haifa und dem Heiligen Land
 Rawi Hage (* 1964), libanesisch-kanadischer Schriftsteller
 Volker Hage (* 1949), deutscher Journalist, Literaturkritiker und Schriftsteller
 Wolfgang Hage (* 1935), deutscher Kirchenhistoriker
 Youhanna Fouad El-Hage (1939–2005), libanesischer Bischof

Siehe auch:
 Balders Hage, Sportplatz in Göteborg
 Haage (Begriffsklärung)
 Häge
 Hagee